QQ, combinaison des deux lettres Q et Q, peut faire référence à :
 QQ, Alliance Airlines, compagnie aérienne australienne selon la liste des préfixes IATA des compagnies aériennes
 Tencent QQ est un système de messagerie instantanée
 Qq est un ancien membre du groupe de Hip-Hop américain The Procussions
 Chery QQ, une voiture
 QQ représente un smiley qui pleure lorsqu'il est utilisé au cours d'une discussion sur les réseaux sociaux
 QQ, un terme désignant un type de texture dans la gastronomie taïwanaise.